Fëdor Chaliapin – basso russo
 Fëdor Chaliapin Jr. – attore russo
 2562 Chaliapin – asteroide della fascia principale